Русско-грузинские войны:

 Советско-грузинская война (1921)
 Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)